

Преображеновка — село, Каргалинський район, Актюбинська область

Преображеновка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан

Див. також 
 Преображенівка